Rogačić je lahko:

 Rogačić, nenaseljen otoček v Pelješkem kanalu
 Rogačić, manjše naselje na otoku Visu